CBL steht für:
 Calculator-Based Laboratory System, ein Gerät von Texas Instruments, um Messwerte in einem grafikfähigen Taschenrechner zu erfassen
 Cannabicyclol, ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze
 Câmara Brasileira do Livro, die brasilianische Buchkammer (analog dem Börsenverein)
 Cross-Border-Leasing, ein Leasing über Nationengrenzen hinweg
 Carbon Based Lifeforms, schwedische Band
 Case Based Learning, auch fallbasiertes Lernen, siehe Problembasiertes Lernen
 Carl Barks Library, eine Sammlung von Comics des Disney-Zeichners Carl Barks

cbl steht für:
 Bualkhaw Chin (ISO-639-3-Code), Mizo-Kuki-Chin-Sprache in Myanmar

Abkürzung